WKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aleknagik (Stati Uniti d'America)